Katznelson (; in anderen Schreibweisen: Kaznelson, Katzenelson, Katsnelson) ist ein jüdischer Familienname und der Name folgender Personen:

 Ariel Katzenelson (* 1993), israelischer Volleyballspieler
 Berl Katznelson (auch: Kaznelson, 1887–1944), israelischer Arbeiterführer, Journalist und Politiker
 Ira Katznelson (* 1944), ein US-amerikanischer Politologe und Historiker
 Jizchak Katzenelson (1886–1944), Dichter jiddischer Sprache
 Michail Iossifowitsch Kaznelson (* 1957), russisch-niederländischer Physiker
 Rachel Katznelson-Shazar (1885–1975), israelische Publizistin
 Siegmund Katznelson (1893–1959), Namensvariante von Siegmund Kaznelson
 Yitzhak Katznelson (* 1934), israelischer Mathematiker

Siehe auch:
 Kaznelson; Katsnelson